Osvaldo Licini – artista
 Paolo Licini – politico